Mnichovice - csehországi település a Benešovi járásban
Mnichovice - csehországi település a Kelet-prágai járásban